Charles P. Mountford (1890-1976), anthropologiste australien
 Reg Mountford (1908-1994), footballeur et entraîneur anglais